Cushing peut faire référence à :

Toponymie  
 Cushing, une localité du comté de Woodbury dans l'Iowa,
 Cushing, une localité du comté de Knox dans le Maine,
 Cushing, une localité du comté de Morrison dans le Minnesota,
 Cushing Township, une localité du comté de Morrison dans le Minnesota,
 Cushing, une localité du comté de Howard dans le Nebraska,
 Cushing, une localité du comté de Payne dans l'Oklahoma,
 Cushing, une localité du comté de Nacogdoches dans le Texas,
 île Cushing, une île de la baie de Casco dans le golfe du Maine,

Personnes 
 Caleb Cushing (1800–1879), un législateur américain,
 Christine Cushing,
 Frank Hamilton Cushing,
 Harvey Cushing (1869-1939), un pionnier américain de la neurochirurgie,
 Lemuel Cushing (1842-1881), ancien homme politique québécois
 Peter Cushing (1913–1994), un acteur britannique, 
 Richard Cardinal Cushing (1895-1970),
 Richard James Cushing (1895-1970), un archévèque de Boston,
 Thomas Cushing (1725–1788), un avocat et homme politique américain,
 William Cushing, (1732-1810), un des six premiers juges de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique,
 William B. Cushing (1842-1874), un commandant,

Divers 
 Cushing Academy, a boarding school in Ashburnham, dans le Comté de Worcester dans le Massachusetts,
 Cushing House Museum and Garden,
 Syndrome de Cushing, un désordre endocrinien,
 Cushing's triad,
 Cushing reflex, en réponse à l'ischemie cérébrale,
 Cushing ulcer,
 
 USCGC Cushing (WPB-1321)
Homonymie de patronyme